Type 11 (cannone) – cannone giapponese
 Type 11 (cannone costiero) – cannone costiero giapponese
 75 mm Type 11 – cannone antiaereo giapponese
 Type 11 (mortaio) – mortaio giapponese
 Type 11 (mitragliatrice leggera) – mitragliatrice leggera giapponese